Il existe plusieurs églises Santa Maria del Buon Consiglio en Italie dont les principales sont :
 Église Santa Maria del Buon Consiglio à Rome
 Église Santa Maria del Buon Consiglio a Porta Furba, à Rome qui accueille le titre cardinalice de Santa Maria del Buon Consiglio
 Église Santa Maria del Buon Consiglio à Milan
 Église Santa Maria del Buon Consiglio à Naples
 Église Santa Maria del Buon Consiglio à Ascoli Piceno

Homonymie d'édifices religieux en italien